Кла́удио Дженти́ле (, 27 сентября 1953, Триполи) — итальянский футболист, игрок сборной Италии, тренер. Чемпион мира 1982 года. Родился в столице Ливии Триполи в сицилийской семье.

Карьера 
В начале своей карьеры Джентиле играл крайнего полузащитника и крайнего защитника в клубах «Варезе» и «Арона». В 1973 году он переходит в «Ювентус», где его определили на роль центрального защитника. Там он играл с другим великолепным игроком — Гаэтано Ширеа. С «Ювентусом» Джентиле выигрывал 6 чемпионатов Италии, 2 кубка Италии, Кубок УЕФА и европейский суперкубок. После Юве Клаудио играл за «Фиорентину», где он выступал ещё три года, а затем перешёл в клуб Серии В «Пьяченца», где и завершил карьеру.

Международное признание Джентиле получил в 1982 году, за игру на чемпионате мира. В матче с Аргентиной, ведомой самим Диего Марадоной, Джентиле персонально играл против этого футболиста и не позволил ему продемонстрировать весь свой потенциал, а Италия выиграла 2:1. После игры он сказал: «Футбол — это не для грёбаных балерин». Следующую игру Италия проводила против сборной Бразилии, на этот раз Клаудио персонально играл против другого великолепного футболиста — Зико, Италия в трудном матче победила 3:2. В полуфинальном матче с Польшей Джентиле не участвовал из-за жёлтых карточек, полученных в матчах с Аргентиной и Бразилией, но в финале вышел и стал чемпионом мира, в матче, в котором Италия обыграла ФРГ со счётом 3:1. Интересно, что в первых пяти матчах Джентиле играл с усами, а в финале без усов.

После окончания карьеры Джентиле стал тренером, ему было доверено тренировать сборную Италии до 21 года. Его команда вышла в полуфинал молодёжного чемпионата 2002 победила на молодёжном чемпионате Европы в 2004 году, но на турнире 2006 года даже не вышла из группы, вследствие чего Джентиле был уволен. Также Джентиле тренировал сборную на Олимпиаде 2004, где Италия дошла до полуфинала.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Италии: 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984
 Обладатель Кубка Италии: 1979, 1983
 Обладатель Кубка УЕФА: 1977
 Обладатель Кубка Кубков: 1984
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1984
 Чемпион мира: 1982

Как тренер 
 Чемпион молодёжного чемпионата Европы: 2004
 Бронзовый медалист ОИ-2004

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на figc.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Италии
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Пьяченца»
Чемпионы мира по футболу